Asplanchna är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av Gosse 1850. Asplanchna ingår i familjen Asplanchnidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Asplanchna